El Grup C de la Copa del món de Rugbi a 15 de 2015 l'integraven Nova Zelanda, l'Argentina i Tonga, totes elles classificades per haver quedat en una de les tres primeres posicions del seu grup a la Copa del món de Rugbi a 15 de 2011, Geòrgia representant europeu i Namíbia com a representant africà. Probablement fou un dels grups amb un favorit més clar, ja que els vigents campions, els All Blacks neozelandesos partien amb el millor rànquing IRB i tan sols van tenir oposició de l'Argentina. El grup destacaria la lluita per la tercera plaça, que donaria classificació directe a la Copa del Món de Rugbi de 2019 al Japó, entre Geòrgia i Tonga que es decantaria pels europeus.

Classificació Final 

''Tots els horaris són en temps local (UTC+01)

Tonga vs Geòrgia 

Notes:
 Fetu'u Vainikolo supera el rècord de 14 assaigs per a la seva selecció que tenia Josh Taumalolo.
 Merab Kvirikashvili el record de Irakli Abuseridzeamb 85 internacionalitats per a Geòrgia.
 Vasil Lobzhanidze, amb 18 anys i 340 dies es converteix en el jugador més jove en debutar en una Copa del Món de Rugbi.
 Shalva Sutiashvili arriba a les 50 caps amb Geòrgia.

Nova Zelanda vs Argentina 

Notes:
 Els 89.019 espectadors superarien el rècord d'espectadors en un partit de rugbi que fins ara era la Final de la Copa del Món de Rugbi 2003, amb 82.957.

Nova Zelanda vs Namíbia 

Notes:
 Primer partit entre ambdues seleccions.
 Richie McCaw es converteix amb el jugador amb més internacionalitats (17) amb els All Blacks al superar a Sean Fitzpatrick.

Argentina vs Geòrgia

Tonga vs Namíbia 

Notes:
 Tonga es converteix en el primer equip a nomenar dos capitans.
 Els 3 assaigs de Namíbia suposaren el seu rècord en una Copa del Món de Rugbi.
 Els 35 punts de Tonga suposaren un rècord absolut en una Copa del Món de Rugbi.
 Kurt Morath va superar el rècord de 317 punts de Pierre Hola convertint-se en el jugador tongolès amb més punts anotats.

Nova Zelanda vs Geòrgia 

Notes:
 Primer partit entre ambdues seleccions.

Argentina vs Tonga 

Notes
 Primer partit entre ambdues seleccions.

Namíbia vs Geòrgia 

Notes:
 Alexander Todua aconsegueix 50 internacionalitats amb Geòrgia..
 Theuns Kotzé supera el rècord de 335 de Jaco Coetzee per convertir-se en el màxim anotador de la història de Namíbia.
 El bonus defensiu aconseguit per Namíbia suposa el 1r punt en totes les seves participacions en copes del món.

Nova Zelanda vs Tonga 

Notes:
 Ma'a Nonu aconsegueix ser el sisè jugador dels All Blacks a aconseguir jugar 100 partits amb la seva selecció.

Argentina vs Namíbia 

Notes:
 Martín Landajo aconsegueix les 50 internacionalitats amb Argentina.
 Johnny Redelinghuys aconsegueix ser el primer jugador namibi a assolir 50 internacionalitats.

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015